Углово́й переулок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Угловой переулок — улица в Казани.
 Угловой переулок — улица в Москве.
 Угловой переулок — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Угловая улица (Липецк)